Василис Доропулос  (, Месопотамия, Кастория, Западная Македония, род. 1942) — современный греческий скульптор. Живёт и работает во Франции и в Греции.

Биография 
Василис Доропулос родился в 1942 году, в селе Месопотамия, ном Кастория, Западная Македония.
В 1965 году, переехал с матерью в Париж, где завершил своё художественное образование (Национальная высшая школа изящных искусств) в мастерских живописи художника M. Tondu и скульпторов d’Etienne Martin, de Colomarini и de César.
Василис Доропулос c 1968 года принял участие во многих персональных и коллективных выставках и получил ряд наград.
Одновременно Доропулос выполнил скульптуры и медали для гостиницы de la Monnaie в Париже.
Доропулос является членом Дома художников Парижа, Профессионального союза скульпторов Парижа, Дома художников Афин и Профессионального союза скульпторов Греции.
В 2006 году Центр греческой культуры организовал в Доме Греции в Париже, под эгидой посольства Греции во Франции, выставку-ретроспективу скульптора.
В 2008 году Василис Доропулос был среди 8 скульптуров, избранных среди 200 кандидатов-скульптуров со всего мира, приглашённых мэрией города Токамати, Япония, для участия в Третьем международном «Симпозиуме скульптуры по камню-граниту». Доропулос и итальянец Ренато Искья представляли Европу. Симпозиум был продолжительностью 2 месяца, в ходе которого скульпторы были гостями мэрии и получили от неё вознаграждение. «Кора» Доропулоса получила восторженные отзывы японской прессы.

Призы 
 1969: Салон французских художников (Grand Palais).
 1974: Медаль и приз Академии Изящных искусств (Institut de France)
 1977: Большой прих Humanitaire de France, серебряная медаль, диплом и лента
 1978: Приз Susse, 8-я Биеннале Formes Humaines (Музей Родена)
 1978: Приз молодёжи Общества Изящных искусств (Париж)
 1981: Большой приз Рубенса «Бельгийско-испанская Ассоциация», Париж
 1982: Золотая пальма критиков (Париж)
 1990: Приз клуба Lions (Салон Printemps, Villeneuve la Garenne)
 1998: Приз клуба Lions Афины, за «вклад в искусство»

Первые призы в рамках национальных конкурсов возведения монументов 
 1985: «Монумент в честь Григориса Ламбракиса» (Салоники).
 1986: Монумент Национального Сопротивления (Коридалос, Афины).
 1989: Монумент Национального Примирения (Афины).
 2004: Монумент Национального Сопротивления (Кастория).

Коллекции и музеи где хранятся работы художника 
 Национальный фонд современного искусства — Fonds national d’art contemporain;
 Музей современного искусства Париж;
 Гостиница la Monnaie, Париж;
 Национальный Банк Греции
 UNESCO Париж.
 Международный госпиталь Университетского городка, Париж;
 Мэрия города de Gentilly;
 Мэрия города Токамати, Япония.
 Частная коллекция Mega, Афины;
 Коллекция Mega, Монреаль.
 Музей Левендиса, Глифада, Афины;
 Коллекция Fautrier, Париж;
 Коллекция Constantan, Париж;
 Коллекция Alexandre, Париж;
 Коллекция Zographos Anastasios, Париж;
 Коллекция Pino Mortara, Италия.

Монументы, скульптуры на открытом воздухе 
 «Антигона» (из мрамора горы Пенделикон), Национальный банк Греции.
 «Афина» (мрамор), музей Скиронио, Греция.
 Бюст, коллекция Daniela Larrazabal & Gallarta, Бильбао, Страна Басков, Испания.
 Барельеф, Общество France — Mais, Париж.
 «Ника» (бронза) acquis par le Культурный центр коммуны-пригорода Парижа Villeneuve la Garenne.
 «Монумент в честь Григориса Ламбракиса» (бронза), Салоники.
 «Монумент Национального Сопротивления» (бронза), Коридалос, Афины.
 «Монумент Национального Примирения» (бронза), Афины.
 «Кора» (гранит), Музей на открытом воздухе Токамати, Япония.
 «Кора» (мрамор из Драмы), Музей на открытом воздухе, Драма, Греция.
 «Монумент Национального Сопротивления», Кастория, Греция.

Примечания

Литература 

 BENEZIT. E., Dictionnaire critique et documentaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs,
1976 tome 3, p. 646
 BENEZIT.E, Dictionnaire critique et documentaire des peintres, sculpteurs dessinateurs et graveurs,
Edition 1999, tome 4, p. 692
 Cahiers de l’Ambassade de Grèce, présidence Hellénique de la C.E.E., 1995
 Collection d’art de la Banque de Grèce, 1994, p. 292
 Dictionnaire des artistes de la Monnaie de Paris, nouvelle ed. tome 3
 Dictionary of Greek Artists Abroad. Greek Ministry of Foreign affairs, Athens 1988
 IONEL JIANOU., ARTED Edition d`art, La sculpture moderne en France depuis 1950, ed.
d’art, 1982, p. 117
 La Résistance Nationale à travers les monuments, K.M.I.E.A, 2000, Athenes (préface et page
15)
 LOiSIDOU, N., Dictionnaire d’art des artistes Grecs à l’étranger, 1982
 LYDAKIS S., Dictionnaire des artistes grecs, ed. Melissa,1997, tome 1 p. 397
 UNESCO, Annuaire officiel des arts, 1980, p. 335
 BENEZIT. E, Dictionnaire critique et documentaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et
graveurs, Edition 1999, tome 4, p. 692
 MELISSA, Dictionnaire des artistes grecs, S.Lydakis, ed.1997 tome 1, p. 397

Скульпторы Греции
Скульпторы Франции